Тихоокеанский скандал () — эпизод истории Канады, связанный с финансированием предвыборной кампании Либерально-консервативной партии в 1872 году частными предпринимателями, получившими лицензию на постройку Канадской тихоокеанской железной дороги. Результатом скандала, разразившегося в апреле 1873 года, стала отставка консервативного правительства Канады и новые выборы, на которых победила Либеральная партия.

Планы строительства Тихоокеанской железной дороги 
В 1867 году британские колонии в восточной части Северной Америки объединились в доминион Канада. В этом же году правительство США приобрело у России Аляску. Значительную территорию к западу от объединённой Канады и к северу от Соединённых Штатов занимали земли, контролируемые Компанией Гудзонова залива, и ещё одна колония, Британская Колумбия, на тихоокеанском побережье континента.

В гонке за право контроля над этими территориями Канада сумела опередить США, приобретя у Компании Гудзонова залива так называемую Землю Руперта (в дальнейшем разделённую на Манитобу, Саскачеван, Альберту и Северо-Западные Территории, а затем, в 1871 году, договорившись с Британской Колумбией о её вхождении в конфедерацию. Среди условий присоединения Британской Колумбии к Канаде было обещание канадского федерального правительства в десятилетний срок построить железную дорогу, которая соединит тихоокеанское и атлантическое побережье страны. Премьер-министр Канады Джон А. Макдональд рассматривал трансконтинентальную дорогу как проект первостепенной важности, без которого территориальное единство и экономическое развитие новой страны будут оставаться под угрозой.

Оппозиционная Либеральная партия Канады выступала за прокладку части дороги через территорию США к югу от озера Верхнего. Однако согласно планам канадского федерального правительства, маршрут дороги должен был полностью пройти по территории Канады, включая  по сложному ландшафту Канадского щита к северу от Верхнего, а затем через Скалистые горы в западной части континента.

На контракт на строительство железной дороги претендовали два синдиката, один из которых возглавлял квебекский транспортный магнат  — владелец Grand Trunk Railway. В 1871 году американские партнёры Аллана Джордж Макмаллен и Чарльз Мадер Смит сообщили ему и министру финансов Канады Фрэнсису Хинксу, что заинтересованы в получении лицензии на строительство трансконтинентальной дороги. К декабрю Аллан начал формирование синдиката, надеясь привлечь к нему других канадских «железнодорожных королей», в том числе  из Торонто, но Макферсон предпочёл создать конкурирующую группу инвесторов. В середине 1872 года синдикат Аллана был зарегистрирован как Canada Pacific Railway Company, а синдикат Макферсона — как Inter-oceanic Railway Company of Canada.

Попытки премьер-министра уговорить инвесторов объединиться закончились неудачей. В итоге он передал переговоры с корпорацией Аллана, как более перспективной из двух, своему близкому соратнику, лидеру консерваторов Квебека Жоржу-Этьенну Картье. Аллан в свою очередь использовал связи среди политиков и высокопоставленных священнослужителей Квебека, чтобы добиться от Картье согласия на свои условия. Предварительное соглашение было подписано 1 июля 1872 года.

Парламентские выборы 1872 года и контракт на строительство железной дороги 
На август 1872 года были назначены выборы в федеральный парламент Канады. Политические партии, нуждавшиеся в средствах для ведения предвыборных кампаний, традиционно для Канады обратились за ними к частным жертвователям. На сей раз, однако, возглавляемая премьер-министром Макдональдом Либерально-консервативная партия особенно щедро финансировалась Хью Алланом (вероятно, при поддержке его американских компаньонов). Аллан пожертвовал консерваторам порядка 350 тысяч долларов. Несмотря на масштабные финансовые вливания, Картье потерпел поражение в своём избирательном округе, а консервативное большинство в парламенте стало шатким.

После выборов Макдональд взял дальнейшие переговоры с Алланом в свои руки. Под его давлением квебекский магнат отказался от использования американского капитала для строительства железной дороги. На этих условиях его синдикат получил лицензию на строительство.

Скандал 

Американские компаньоны Аллана, разочарованные позицией канадского правительства, угрожали ему разоблачением его роли в победе консерваторов на выборах в Канаде. Этот конфликт, казалось, удалось урегулировать к февралю 1873 года, когда Аллан отплыл в Лондон в поисках новых инвесторов в трансконтинентальный проект. Однако во время пребывания Аллана и его адвоката Джона Эбботта за границей личный секретарь Эбботта Ричард Норрис выкрал хранившуюся у того переписку между Алланом и лидерами Либерально-консервативной партии. Переписка содержала указания на то, что Аллану был обещан строительный контракт в обмен на финансирование предвыборной кампании консерваторов. Норрис продал эти документы за 5000 долларов представителям Либеральной партии.

2 апреля 1873 года содержание переписки было оглашено представителем оппозиции  в канадском парламенте. Хантингтон заявил, что контракт на строительство железной дороги был получен Алланом в обмен на вливания в кампанию консерваторов, в том числе имеющие заграничный источник. Под давлением оппозиции правительство Макдональда учредило комиссию по расследованию обвинений в коррупции и конфликте интересов. Тем временем в либеральной прессе продолжали публиковаться части переписки, включая личную телеграмму Макдональда Аллану с просьбой о дополнительной сумме денег.

К августу стало ясно, что выводы комиссии будут не в пользу Макдональда, и тот обратился к генерал-губернатору Канады лорду Дафферину с просьбой об отсрочке очередной сессии парламента. Дафферин согласился на 10-недельную отсрочку, но заявил Макдональду, что личное участие того в незаконной схеме финансирования выборов ставит под вопрос его права на пост премьер-министра. С началом сессии 23 октября 1873 года несколько членов консервативной фракции объявили о выходе из неё. С учётом того, что независимые депутаты от Острова Принца Эдуарда собирались поддержать оппозицию в вотуме недоверия правительству, кабинет Макдональда был вынужден 5 ноября подать в отставку.

Последствия 
После отставки правительства парламент был распущен и назначены новые выборы, которые прошли в январе 1874 года. На них консерваторы потерпели тяжёлое поражение — из 206 мест в Палате общин Либеральная партия получила 138. Новое правительство Канады, сформированное Александром Маккензи, объявило о пересмотре проекта трансконтинентальной железной дороги, и контракт с Алланом был аннулирован.

Жорж-Этьенн Картье скончался в Лондоне в мае 1873 года, через месяц после начала скандала. После поражения консерваторов на выборах 1874 года Макдональд объявил о готовности уйти с поста лидера партии, но консервативная фракция в парламенте отклонила это предложение. Макдональд остался главой партии и вместе с ней одержал победу на следующих парламентских выборах, прошедших в 1878 году. После этого он оставался бессменным премьер-министром Канады вплоть до своей смерти в 1891 году.

Строительство Тихоокеанской железной дороги было начато лишь в 1880 году, когда у власти в Канаде снова находились консерваторы. Оно было успешно завершено в 1885 году; дорога, как и предполагалось изначально, прошла по Канадскому щиту к северу от озера Верхнего.

Примечания 

Политические скандалы
1873 год в Канаде
История железнодорожного транспорта
Железнодорожный транспорт Канады